Miejscowości w USA:
 Gridley – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Butte
 Gridley – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
 Gridley – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Coffey
Gminy w USA:
 Gridley (ang. Gridley Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McLean